400 m stylem zmiennym kobiet – jedna z konkurencji pływackich rozgrywanych podczas XX Igrzysk Olimpijskich w Monachium. Eliminacje i finał odbyły się 31 sierpnia 1972 roku.

Mistrzynią olimpijską została Australijka Gail Neall, która pobiła rekord świata, uzyskawszy czas 5:02,97. Srebro zdobyła Kanadyjka Leslie Cliff, ustanawiając nowy rekord obu Ameryk (5:03,57). Brąz wywalczyła Włoszka Novella Calligaris, poprawiając rekord Europy wynikiem 5:03,99.

Kilka godzin wcześniej, w eliminacjach rekord olimpijski pobiła reprezentantka NRD Evelyn Stolze.

Rekordy 
Przed zawodami rekord świata i rekord olimpijski wyglądały następująco:

W trakcie zawodów ustanowiono następujące rekordy:

Wyniki

Eliminacje

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 
 

K